América Dourada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 América Dourada (ort), Bahia, 
 América Dourada (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar